Орланци — село в Республике Македония:
 Орланци (община Арачиново)
 Орланци (община Вранештица)